Threat Levels, titulado Niveles de Amenaza en Latinoamérica Niveles de Amenaza Terrorista en España es el primer episodio de la serie American Dad, de la cadena de televisión FOX.

Sinopsis 
"Stan se siente que pierde su virilidad cuando Francine se hace agente inmobiliaria y termina ganando más dinero que él.Greg Corbin y Terry Bates anuncian que el nivel de amenaza se ha reducido de amarillo a azul y, por lo tanto, se reducen las medidas de seguridad. En la CIA, Stan felicita a sus colegas por haber realizado un buen trabajo y, a partir de eso, Jackson anuncia que todos pueden tomarse el resto del día. Cuando Stan vuelve a casa, Francine nota que en el termo de Stan hay una etiqueta de peligro biológico. Stan toma un poco del líquido del termo y pronto se da cuenta de que no contiene sopa. Los agentes del gobierno, vestidos con trajes protectores, ponen en cuarentena la zona, porque, en realidad, los Smith no estuvieron expuestos a la sopa de Stan, sino a un agente biológico que licuará sus órganos internos en 24 horas. Hayley vuelve a casa después de haber pasado todo el día buscando un nuevo refugio para unos vagabundos. Steve hace un agujero a propósito en el traje de ella y la expone al agente biológico. Francine quiere aprovechar al máximo el último día que pasarán juntos. Stan propone que se sienten a mirar toda la temporada de 24 en DVD. 

Cuando falta muy poco para completar las 24 horas, los agentes vestidos con trajes levantan la cuarentena en la casa y anuncian que el virus era inerte. Francine se siente frustrada después de haber pasado por esta situación. Le dice a Stan que ahora se da cuenta de lo poco que logró en su vida. Más tarde, una agente inmobiliaria, llamada Barb Hanson, se acerca a Francine. Francine poco que logró en su vida. Más tarde, una agente inmobiliaria, llamada Barb Hanson, se acerca a Francine. Francine queda fascinada por Barb y su tipo de trabajo. Stan sugiere que Francine trabaje como agente inmobiliaria. Francine le recuerda a Stan que lleva años obtener una licencia para vender bienes raíces. Más tarde, Stan y dos de sus compañeros de trabajo se dirigen a las oficinas inmobiliarias donde trabaja Barb. Los compañeros de Stan secuestran a Barb y la llevan a la base militar Rayo X, en la bahía de Guantánamo. Stan le da a Francine la chaqueta de Barb y le dice que ahora ella está en el negocio de los bienes raíces. Muy pronto, Francine vende la casa de enfrente a Greg y Terry. Francine le muestra a Stan el cheque de su comisión: es mucho más de lo que gana Stan en un mes.En la sala de descanso, en la CIA, Dick le advierte a Stan que el nuevo trabajo de Francine pone su virilidad en peligro. Dice que su propia esposa comenzó a trabajar y pronto él quedó sin genitales. 

A Steve se le ocurre la idea de juntar dinero para comprar un Gamestation nuevo para él y sus amigos. Quiere pedirle a Toshi su videocámara para filmar a unas mujeres a las que no le importa ""hacer locuras"" a cambio de una contribución monetaria. Stan decide que sólo queda una cosa por hacer si quiere salvar su matrimonio. Se dirige a un techo y, con un arma de francotirador, le apunta a Francine. Stan cambia de opinión y decide que sus compañeros de la CIA secuestren a la jefa de su mujer. Steve, Snot y Toshi se hacen amigos de dos chicas, Wendy y Dana, y les ofrecen cerveza a cambio de que muestren sus pechos. Steve por casualidad oyó a su madre decir que una casa cercana estaba desocupada y por eso planea usar esa casa para filmar el video obsceno. Steve se sorprende cuando se da cuenta de que Hayley ya ha convertido la vivienda en un ""centro de defensa de los sin techo"". Stan le dice a Francine que oyó que su oficina iba a cerrar. Francine no quiere abandonar su trabajo: ha decidido establecer una oficina. Stan exige que le ponga fin a esta ""ridiculez"", pero Francine insiste en que Stan tendrá que aceptar la situación. 

Hayley dice que Steve hace que la gente sin techo se pelee entre sí y sin razón. Cuando Stan se entera, dice que quiere participar en el negocio.En el refugio, Steve le cuenta a Hayley que Stan le robó la idea de las ""peleas de vagabundos"" y hasta lo sacó del negocio. Hayley exige que su padre cancele el plan de inmediato, pero Stan se niega. Stan llega a la casa con regalos caros para Francine, que incluyen un anillo de diamantes y un abrigo de visón. Pero oculta que compró los regalos con las ganancias del plan ""peleas de vagabundos"". Steve finalmente gana cuando organiza a los vagabundos y forma un sindicato, ""Filial 302 de Vagabundos Peleadores"". Cuando Stan lee la lista de reclamos, se da cuenta de que no puede satisfacerlos. Hayley propone que él le devuelva el dinero a todos porque no habrá ninguna ""pelea de vagabundos"" esa noche. Steve le cuenta a su padre que encontró a un vagabundo que está dispuesto a ""romper la huelga"". Steve sugiere que su padre se vista como un vagabundo y pelee con él. Cuando Stan se sube al ring con  se sube al ring con el ""rompehuelgas vagabundo"", rápidamente le dan una paliza y se rinde. Francine llega por casualidad y, al ver que Stan está en problemas, salta dentro del ring. Por miedo a que Francine lo mutile aún más, Stan junta todas sus fuerzas y derrota al ""rompehuelgas"". Steve y Hayley luego revelan que le pagaron a un vagabundo para que se dejara ganar y así apostar todo a su padre. Francine le dice a Stan que ellos siempre tuvieron y tienen una relación de igual a igual.  Le asegura que no debería sentirse amenazado porque ella trabaja. Tiempo después, el puesto de Francine desaparece cuando Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, aprueba un aumento de la tasa de interés.

Episodios de American Dad